Nazarbekian (armeniska: Նազարբեկյան) är en planerad tunnelbanestation på Jerevans tunnelbana i Jerevan i Armenien. Den ligger i distriktet Ajapnyak.

Utbyggnadsprojektet för linje 1 i nordvästlig riktning innefattar två stationer, varav Nazarbekian är den andra stationen efter nuvarande slutstation Barekamutyun. Stationen planeras att bli ny slutstation och ligga vid Silikianvägen i området Nazarbekian.

Källor 
Denna artikel är baserad på artikeln Nazarbekian (métro d'Erevan) på franskspråkiga Wikipedia.

Jerevans tunnelbana